Thitarodes är ett släkte av fjärilar. Thitarodes ingår i familjen rotfjärilar.

Fjärilarna finns i Östasien och majoriteten är begränsade till den tibetanska högplatån. I kinesisk entomologisk litteratur användes ibland beteckningen Hepialus,  men namnet återställdes 1968. Fjärilen spelar en viktig roll för uppkomsten av larvsvamp som har en stor betydelse i traditionell kinesisk och tibetansk medicin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rotfjärilar
Thitarodes
Kinas fauna
WP:Projekt Kina